O Sete de Setembro Futebol Clube foi um clube brasileiro de futebol da cidade de Americana.

A equipe foi fundada em 7 de setembro de 1959 e disputou três edições do campeonato paulista da terceira divisão (atual A3), em 1980, 1981 e 1982; e três ediçoes do campeonato paulista da quarta divisão (atual B), em 1977, 1978 e 1979.

Participações em estaduais 
 Terceira Divisão (atual A3) = 3 (três)
- 1980 - 1981 - 1982

 Quarta Divisão (atual B) = 3 (três)
- 1977 - 1978 - 1979

Clubes de futebol extintos da Região Metropolitana de Campinas
Clubes de futebol de Americana
Clubes de futebol fundados em 1959
Fundações em São Paulo em 1959